Eldorado Township (Illinois)
Eldorado Township (Iowa)